Wood Buffalo – gmina w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Park Narodowy Bizona Leśnego (Wood Buffalo National Park) – park narodowy w Kanadzie